Nothing but Nerve – film del 1918 diretto da Allen Curtis
 Nothing but Nerve – film del 1919 diretto da Archer MacMackin